Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale David Ekerot e László Markovits 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)
 Jordi Arrese /  Tomás Carbonell (primo turno)

 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)
 Mikael Bauer /  José Antonio Pepe Conde (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1995
ATP Tour 1995